Redemptoris Mater je lahko:
 Redemptoris Mater (kapela)
 Redemptoris Mater (semenišče)
 Redemptoris Mater (papeška okrožnica)